Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Seraph:

  – cacciatorpediniere della classe S varato nel 1918 e radiato nel 1934
  – sommergibile della classe S varato nel 1941 e radiato nel 1965